Кульбаков — русская фамилия; имеет женскую форму Кульбакова. Известные носители:

 Кульбаков, Александр Владимирович — российский специалист по дистантному образованию.
 Кульбаков, Алексей Николаевич — белорусский футбольный арбитр, рефери ФИФА.
 Кульбаков, Шарафутдин Абдулгалимович — депутат Государственной Думы II созыва от Уфимской губернии.

См. также 
 Кульбак
 Кульбаково